Termin  ima više značenja.

 Kukurbitadienolna sintaza, enzim
 -{Conseil du patronat du Québec}-, kanadska institucija